Blink ist ein freier HTML-Renderer, der im Chromium-Projekt von Google, Intel, Opera Software und Samsung entwickelt wird. Er wurde im April 2013 angekündigt.

Der Renderer ist eine Abspaltung des HTML-Renderers WebKit, der seinerseits auf KHTML beruht, und kommt in den Webbrowsern Chrome (ab Version 28), Opera (ab Version 15), Vivaldi, Yandex.Browser, SRWare Iron (ab Version 29), Microsoft Edge sowie Sleipnir (ab Version 4.3.0) zum Einsatz.

Einzelnachweise 

HTML-Rendering-Engine
Freie Software
Google Chrome
C++-Bibliothek